Prückler József Kalazancius (1778–1848) pékmester, pesti választott polgár, császári királyi százados, bérház-tulajdonos.
Prückler József Ignác (1804–1866) pékmester, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt alhadnagy, pesti választott polgár, bérpalota-tulajdonos
Prückler (Pórteleki) József (1902–1984) a jászok régészeti neves kutatója.

Jegyzetek